Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2013—2014 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона втретє здобув Зриньські.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Сараєво взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини з футболу 2013—2014
2. З клубу Славія було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2013—2014
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2013 у спорті Боснії та Герцеговини
2014 у спорті Боснії та Герцеговини